Weatherford International, «Уэтерфорд интернешнл» — транснациональная нефтесервисная компания. Зарегистрирована в Ирландии, штаб-квартира находится в Хьюстоне (Техас, США).

История 
Компания была создана в 1998 году в результате слияния EVI и Weatherford Enterra.

Название Weatherford появилось в 1940-х годах, когда Джесс Холл старший, основал компанию Weatherford Spring в городке Уэтерфорд в центральной части штата Техас. Компания возникла как поставщик оборудования и услуг для бурения нефтяных скважин. В следующие десятилетия деятельность компании расширилась на Европу, главной специализацией стало восстановление скважин и очистка обсадных колонн от мусора. К 1970-м годам компания освоила полный спектр нефтесервисных услуг. Перепроизводство нефти в 1980-х годах стало серьёзным испытанием для компании, было сокращено 68 % персонала, Weatherford Spring покинула многие рынки, сосредоточившись на Мексиканском заливе.

Energy Ventures (EV) была основана в 1972 году и первоначально занималась разведкой и добычей нефти и газа. В середине 1980-х годов компания обанкротилась, но была восстановлена в 1987 году, после чего начала серию поглощений; за 12 лет до слияния с Weatherford Enterra она совершила более 40 приобретений, среди них были Grant Oil Country Tubular в 1990 году и Prideco в 1995 году. Эти две дочерние компании были объединены в Grant Prideco, крупного производителя труб для нефтегазовой отрасли. В 1997 году, когда компания построила завод в Канаде, она изменила свое название на EVI.

Enterra была диверсифицированной компанией, предлагавшей широкий спектр услуг нефтегазовым компаниям, на международную арену вышла в 1988 году с покупкой компании CRC Evans. В 1994 году в сделке стоимостью более 310 млн долларов она приобрела Total Energy Services Co., став одним из главных конкурентов Weatherford и логической целью слияния. В 1995 году Weatherford и Enterra объединились, создав шестую по величине в мире компанию по обслуживанию добычи нефти и газа, получившую название Weatherford Enterra Inc.

Падени цены на нефть до рекордного минимума в конце 1990-х годов ускорило консолидацию компаний отрасли. В 1998 году произошло два крупных слияния. Halliburton и Dresser Industries, объединившись, стали крупнейшей нефтесервисной компанией мира, обойдя Schlumberger. как крупнейшей в мире нефтедобывающей сервисной компании. Всего через неделю после этого Weatherford Enterra объявила о слиянии с EVI; сделка стоимостью 2,6 млрд долларов создала четвертую по величине компанию по обслуживанию нефтяных месторождений в мире, в связи с чем название было изменено на Weatherford International, Inc. Слияние было дополнено новым научно-исследовательским центром, включавшим две испытательные скважины. Однако слияние не смогло полностью решить финансовые проблемы, Weatherford International пришлось сократить 3300 сотрудников (четверть от общего числа).

В 2000-х годах компания продолжила рост за счёт поглощений, к 2008 году её выручка достигла 10 млрд долларов. В этом году регистрация Weatherford International была перенесена с Бермудских островов в Швейцарию, а в 2014 году — в Ирландию.

В июле 2019 года компания не смогла погасить облигации на сумму 7,6 млрд долларов и подала в суд Техаса заявление о начале реструктуризации. Реорганизованная компания Weatherford International начала работу 13 декабря 2019 года. С 1 июня 2021 года её акции начали котироваться на бирже Nasdaq.

Основные конкуренты 
Schlumberger, Halliburton, Baker Hughes, National Oilwell Varco, Nabors Industries, ChampionX и Expro Group Holdings.

Деятельность 
Компания специализируется на производстве и поставках нефтедобывающего оборудования и предоставлении сервисных услуг нефтегазовым предприятиям более чем в 100 странах.

Основные подразделения по состоянию на 2021 год:
 Drilling and Evaluation — бурение и оценка запасов месторождений; выручка 1,07 млрд долларов.
 Well Construction and Completions — обустройство скважин, включая установку обсадных колонн, цементирование, контрольное и защитное оборудование; выручка 1,35 млрд долларов.
 Production and Intervention — стимулирование добычи нефти и газа; выручка 1,13 млрд долларов.

Выручка за 2021 год составила 3,645 млрд долларов, её распределение по регионам деятельности:
 Северная Америка — 896 млн долларов;
 Латинская Америка — 814 млн долларов;
 Европа, Чёрная Африка и Россия — 737 млн долларов;
 Ближний Восток, Северная Африка и Азия — 1,198 млрд долларов.

Weatherford в России 
В августе 2007 компания приобрела долю (менее 30 %) в российской группе «Борец» (специализируется на производстве и обслуживании нефтедобывающего оборудования).

Weatherford имеет филиалы в России, в таких городах как Москва, Санкт-Петербург, Астрахань, Ижевск, Ноябрьск, Усинск, Самара, Нижневартовск, Луховицы, Южно-Сахалинск, Нефтеюганск, Бузулук, Красноярск, Иркутск, Нягань, Пыть-Ях, Бугульма, Уфа.

В августе 2014 года стало известно, что российская нефтяная компания «Роснефть» на фоне охлаждения отношений между Россией и Западом выкупила российские и венесуэльские активы Weatherford в области бурения и ремонта скважин. Покупка обошлась «Роснефти» в сумму порядка $400 млн.

В марте 2022 года компания отказалась от дальнейших инвестиций в российский рынок из-за санкций против России.

Дочерние компании 
Основные дочерние компании по состоянию на 2021 год:
 Weatherford Al-Rushaid Co. Ltd. (Саудовская Аравия)
 Weatherford Artificial Lift Systems, LLC (Делавэр, США)
 Weatherford Canada Ltd. (Канада)
 Weatherford de Mexico, S. de R.L. de C.V. (Мексика)
 Weatherford Industria e Comercio Ltda. (Бразилия)
 Weatherford International de Argentina S.A. (Аргентина)
 Weatherford International Ltd. (Бермудские острова)
 Weatherford International, LLC (Делавэр, США)
 Weatherford Management Company Switzerland Sarl (Швейцария)
 Weatherford Oil Tool GmbH (Германия)
 Weatherford Oil Tool Middle East Limited (Британские Виргинские острова)
 Weatherford Products GmbH (Швейцария)
 Weatherford Switzerland Trading and Development GmbH (Швейцария)
 Weatherford U.K. Limited (Англия)
 Weatherford U.S., L.P. (Луизиана, США)
 Weatherford, LLC (Россия)
 Weatherford Well Services L.L.C. (Катар)
 Precision Energy Services, Inc. (Делавэр, США)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт компании 
 Официальный сайт компании на русском языке 
 http://www.fundinguniverse.com/company-histories/weatherford-international-inc-history/ 

Производители нефте- и газодобывающего оборудования
Нефтесервисные компании